Darwintyrann (Pyrocephalus nanus) är en fågel i familjen tyranner inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Galápagosöarna förutom på ön San Cristóbal. Tidigare behandlades den som en underart till rubintyrann (P. rubinus) men urskiljs numera som egen art efter genetiska studier  Den utdöda sancristóbaltyrannen inkluderas dock ofta i arten.

Status 
IUCN kategoriserar den som sårbar.

Referenser

Externa länkar

Tyranner
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Galápagosöarna